Ла-Мата́нса-де-Асенте́хо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 14,11 км². Население 8471 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе